Hagerup är ett danskt och norskt efternamn, som burits av bland andra:

 Edvard Hagerup
 Eiler Hagerup, flera personer
 Eiler Hagerup (1684–1743), biskop i Trondhjem
 Eiler Hagerup (1718–1789), biskop i Kristiansand
 Eiler Hagerup (1736–1795), amtmand
 Eiler Hagerup (1766–1826), präst
 Eiler Henning Hagerup
 Francis Hagerup
 Henrik Steffens Hagerup, flera personer
 Henrik Steffens Hagerup (1806–1859), norsk sjöofficer
 Henrik Steffens Hagerup (1840–1908), norsk kavalleriofficer
 Hilde Hagerup
 Inger Hagerup
 Klaus Hagerup
 Nina Hagerup Grieg

Se även 
 Hagerups Forlag
 Edvard Hagerup Bull
 Edvard Hagerup Grieg

Danska efternamn
Norska efternamn